Wang Rui – chińska curlerka
 Wang Rui – chiński kierowca rajdowy
 Wang Rui – chiński łyżwiarz figurowy
 Wang Rui – chiński skoczek narciarski
 Wang Rui (ur. 1978) – chiński szachista
 Jan Wang Rui (1885-1900) – święty kościoła katolickiego, męczennik